Kvarnholmen kan avse:
 Kvarnholmen, Kalmar – en ö i Kalmar och tillika stadens centrum
 Kvarnholmen, Nacka kommun – en halvö i Nacka
 Kvarnholmen, Norrköping – en (före detta) ö i centrala Norrköping
 Kvarnholmen, Uppsala – en holme i Fyrisån i centrala Uppsala, där Upplandsmuseet är beläget
 Kvarnholmen, Vänern – en ö i Vänern
 Kvarnholmen, Pedersöre – en ö i Larsmosjön, Österbotten, Finland.
 Kvarnholmen, Kronoby – en ö i Perho å, Österbotten, Finland.

Se även
Kvarnholm
Kvarnholmarna